Umatilla (Flórida)
Umatilla (Oregon)
Condado de Umatilla

Desambiguações de topônimos